Phintias (griechisch ) ist der Name

 einer antiken griechischen Stadt auf Sizilien, heute Licata
 des griechischen Tyrannen Phintias von Akragas
 eines griechischen Töpfers und Vasenmalers, siehe Phintias (Maler)
 eines griechischen Töpfers, siehe Phintias (Töpfer)
 des Pythagoreers Phintias von Syrakus, siehe Damon und Phintias